Aleksandr Władimirowicz Trietjakow (ur. 1972) – rosyjski zapaśnik w stylu klasycznym
 Aleksandr Władimirowicz Trietjakow (ur. 1985) – rosyjski skeletonista